La seizième étape du Tour d'Italie 2008 s'est déroulée le 26 mai entre San Viglio Di Marebbe et Plan de Corones. Il s'agit d'un contre la montre individuel de  entièrement en côte.

Profil 
 Profil : gazzetta.it
 Profil 3D : gazzetta.it

 Source : La Gazzeta Dello Sport

Récit 
Les premiers coureurs se sont élancés en fin de matinée, dans l'ordre inverse du classement général, de minute en minute, à l'exception des 20 premiers du classement qui partent de 3 minutes en 3 minutes. Le meilleur temps est longtemps détenu par le Colombien José Rujano avant d'être battu dans un premier temps par l'Italien Emanuele Sella, déjà vainqueur des deux étapes précédentes. C'est finalement l'Italien Franco Pellizotti qui s'impose en réalisant la deuxième partie de montée la plus rapide (il ne possédait que le  intermédiaire).

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes 

 16
Tour d'Italie 2008 16
Cyclisme dans le Trentin-Haut-Adige

en:2008 Giro d'Italia, Stage 12 to Stage 21#Stage 16